Sebastián Sosa Sánchez (Melo, 13 de março de 1994) é um futebolista uruguaio que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Nacional.

Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Cerro Largo Fútbol Club
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do Central Español Fútbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football